Пенка — река в России, протекает в Парфеньевском районе Костромской области. Устье реки находится в 52 км по левому берегу реки Вохтома. Длина реки составляет 11 км. 

Пенка берёт начало около деревни Шостино в 11 км к северо-востоку от деревни Савино, центра Савинского сельского поселения. Течёт на юго-запад по лесному массиву, крупных притоков и населённых пунктов на берегах нет. Впадает в Вохтому к северу от деревни Маслово.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000016256
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001625
 Код бассейна — 08.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Парфеньевского района
Притоки Вохтомы (приток Неи)